El Torneig de Stanford 2017, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de juliol i l'1 d'agost de 2017 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local CoCo Vandeweghe va disputar les dues finals del torneig però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017